Хиден () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хиден, Мартин (род. 1973) — австрийский футболист, защитник.
 Хиден, Рудольф (1909—1973) — австрийский футболист и тренер.
 Хиден, Хольгер (1917—2000) — шведский нейрогистолог.